Bad Axe – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Bad Axe – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin